Martin Mesík (ur. 17 października 1979 w Bańskiej Bystrzycy) – słowacki skoczek narciarski.

Był liderem słowackiej kadry, zwykle sam występował w konkursach Pucharu Świata i mistrzostwach świata. W Pucharze Świata zadebiutował w 1996 w Engelbergu, a pierwsze pucharowe punkty zdobył w tym samym roku w Harrachovie. W 2002 zajął 28. miejsce na mistrzostwach świata w lotach narciarskich w Harrachovie, a dwa lata później na tej samej imprezie w Planicy zajął 29. miejsce. Mesík regularnie występował w mistrzostwach Polski i zajmował w nich miejsca w pierwszej dziesiątce. Był reprezentantem klubu Dukla Bańska Bystrzyca. Skakał na nartach firmy Elan. Na MŚ w Lahti w 2001 roku zajął 34. i 44. miejsce. W marcu 2008 zakończył karierę.

W pierwszym treningu przed mistrzostwami świata w lotach narciarskich w 2006 w Tauplitz ustanowił swój rekord życiowy (195,5 m).

Igrzyska olimpijskie 
 Indywidualnie
 1998  Nagano/Hakuba – 60. miejsce (K-90), 26. miejsce (K-120)
 2006  Turyn/Pragelato – nie zakwalifikował się (K-95), nie zakwalifikował się (K-125)

Mistrzostwa świata 
 Indywidualnie
 1997  Trondheim – 39. miejsce (K-90), 20. miejsce (K-120)
 1999  Ramsau – 45. miejsce (K-120), 53. miejsce (K-90)
 2001  Lahti – 44. miejsce (K-116), 34. miejsce (K-90)
 2003  Val di Fiemme/Predazzo – nie zakwalifikował się (K-120), nie zakwalifikował się (K-95)
 2005  Oberstdorf – 47. miejsce (K-90), nie zakwalifikował się (K-120)
 2007  Sapporo – 50. miejsce (K-120), nie zakwalifikował się (K-90)

Mistrzostwa świata w lotach narciarskich 
 Indywidualnie
 1996  Tauplitz – 45. miejsce
 1998  Oberstdorf – 25. miejsce
 2000  Vikersund – 36. miejsce
 2002  Harrachov – 28. miejsce
 2004  Planica – 29. miejsce
 2006  Tauplitz – 33. miejsce
 2008  Oberstdorf – nie zakwalifikował się

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 sezon 1996/1997: 88.
 sezon 1997/1998: 81.
 sezon 2002/2003: 66.
 sezon 2003/2004: 67.
 sezon 2005/2006: 82.

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Świata

Turniej Czterech Skoczni

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 1996/1997 – 69. 
 1998/1999 – 70.
 2000/2001 – 69.
 2003/2004 – 55.
 2004/2005 – 57.
 2005/2006 – 44.
 2006/2007 – 59.

Turniej Nordycki (Skandynawski)

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 2004 – 58.
 2007 – 57.

Letnie Grand Prix w skokach narciarskich

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 2001 – 55.
 2003 – 54.
 2004 – 34.
 2005 – 23. 
 2006 – 69.

Miejsca w poszczególnych konkursach LGP 
W 1994 i 1995 roku sumowano punkty za wszystkie skoki (tak jak np. w TCS)

Turniej Czterech Narodów

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 2006 – 35.

Przypisy

Bibliografia 
 
 Informacje o osiągnięciach Martina Mesika na oficjalnej stronie FISu
 Informacje o Martinie Mesiku w serwisie skijumping.pl

Ludzie urodzeni w Bańskiej Bystrzycy
Słowaccy olimpijczycy
Słowaccy skoczkowie narciarscy
Urodzeni w 1979